Campore ima više značenja:
 Campore, Avellino
 Campore, Como
 Campore, La Spezia
 Campore, Piacenza